Салтиљито има више значења:

 Салтиљито (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салтиљито (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Салтиљито (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику